Дакка — может означать:

 Дакка — столица Бангладеш.
 Дакка — округ в Бангладеш.
 Дакка — область в Бангладеш.
 Дакка — один из австронезийских языков Индонезии.
  — готра в Индии.